Název Kounov má více obcí:
 Kounov (okres Rakovník) – obec v okrese Rakovník
 Kounov (okres Rychnov nad Kněžnou) – obec v okrese Rychnov nad Kněžnou

Externí odkazy